RDF är en förkortning som kan ha flera betydelser: 

 Navigationshjälpmedel, Radio Direction Finder eller Radiopejl
 Dataterm Resource Description Framework